П'ятий чемпіонат України з футболу проведений з 25 липня 1995 року по 17 червня 1996 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

Підсумкова таблиця 

|}

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996: друга ліга
 Кубок України з футболу 1995—1996
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1995—1996

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 5-й чемпионат Украины-1995/96 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1995-1996 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 V чемпіонат України на ukrsoccerhistory.com
 RSSSF
 Fanat.com.ua

1995 у футболі
1996 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
1995 в українському спорті
1996 в українському спорті